Lundell se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Cyrus Longworth Lundell
 Seth Lundell